

Населені пункти та їхні частини

 Чарново — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чарново — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Чарново — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Чарново — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарново — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Чарново — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Чарново — село в гміні Козеліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Чарново — лісова осада в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Примітки